Hydrocotyle linifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné d.y.. Hydrocotyle linifolia ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
linifolia